Натуральне число 1548
 1548 рік до нашої ери
 1548 рік нашої ери